La région du Limousin compte 16 pays qui regroupent des intercommunalités (pour la plupart de type EPCI avec une fiscalité propre, les autres de type syndicat intercommunal sans fiscalité autonome) et des communes isolées, mais sans nécessairement correspondre au découpage administratif régional ou départemental.

Ces pays dits Loi Voynet (bien que créés par la loi Pasqua modifiée par la loi Voynet) sont souvent mal connus car ils ne sont pas dotés d'une fiscalité propre. En regroupant des structures intercommunales, ils peuvent mener des opérations d'aménagement du territoire.

De fait, ces pays sont davantage des syndicats de coopération et de concertation pour favoriser le développement à long terme que ni les communes, ni les intercommunalités ne peuvent gérer seules. Ils constituent aussi des structures d’échange entre les communes et intercommunalités concernées par certains plans d'aménagement du territoire.

La région Limousin compte actuellement les 16 pays suivants :
 Dans le département de la Haute-Vienne :
 Pays d'ouest Limousin : 46 communes (dont 28 sur le périmètre du Parc naturel régional Périgord Limousin) et 57 512 habitants
 Pays du Haut Limousin : 54 communes et 31 030 habitants
 Pays de Monts et Barrages : 32 communes et 21 116 habitants
 Pays de Saint Yrieix – Sud de la Haute-Vienne : 30 communes et 27 566 habitants
 Pays de Limoges : 25 communes et 198 035 habitants
 Pays de l'occitane et des Monts d’Ambazac : 16 communes et 18 704 habitants
 Dans le département de la Corrèze :
 Pays de Tulle : 60 communes et 47 896 habitants
 Pays de Haute Corrèze : 67 communes et 30 090 habitants
 Pays de Brive : 24 communes et 83 464 habitants
 Pays de la Vallée de la Dordogne corrézienne : 65 communes et 23 530 habitants
 Pays d’Egletons : 17 communes et 9 554 habitants
 Pays de Vézère-Auvézère : 49 communes et 33 409 habitants
 Dans le département de la Creuse :
 Pays de Guéret : 44 communes et 37 536 habitants
 Pays du Sud Creusois : 80 communes et 30 756 habitants
 Pays Combraille en Marche : 76 communes et 27 408 habitants
 Pays de l’Ouest Creusois : 41 communes et 24 726 habitants

Liens externes 
 Le Limousin : seize pays pour une région.
 La carte des pays (micro-régions) de France.

Limousin